Pinocchio (Pinocchio) è un film d'animazione direct-to-video del 1992 diretto da Masazaku Higuchi e Chinami Namba e prodotto dalla American Film Investment Corporation come parte di una collana di film basati su fiabe e racconti per ragazzi.

Pur essendo tratto abbastanza fedelmente da Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, presenta alcune similitudini con il lungometraggio Disney del 1940, specie nel design di alcuni personaggi. È anche il primo film della serie ad essere tratto da un romanzo anziché da una fiaba.

Il film fu pubblicato in VHS negli Stati Uniti l'11 maggio 1992 dalla Trimark e poi dalla GoodTimes Home Video. In Italia venne distribuito in VHS dalla De Agostini in edicola per la collana Cristina racconta le più belle storie del mondo (1993-1994) e successivamente dalla Stardust nel 1995, che l'ha distribuito successivamente anche in DVD.

Trama 

Una magica scintilla fugge dalla casa della Fata Turchina e si introduce lungo il camino nella bottega di un giocattolaio, donando la vita ad un pezzo di legno. Gli affari dell'uomo non vanno più molto bene e Geppetto decide di fabbricare un burattino solo per sé, usando proprio quel pezzo di legno. Una volta completato, il burattino prende vita ed inizia a cacciarsi in un mare di guai. Ma presto, con la guida del Grillo Parlante e della Fata Turchina, Pinocchio capirà ciò di cui ha bisogno per poter realizzare il suo desiderio di diventare un ragazzo vero.

Colonna sonora 

 All For Me and All For Free  parole e musica di Richard Hurwitz e John Arrias per Eensy Weensy Productions
 Lo schiaccianoci di Pyotr Ilyich Tchaikovsky
 Il carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns
 La cavalcata delle valchirie di Richard Wagner
 L'olandese volante (Ouverture) di Richard Wagner
 Clair De Lune di Claude Debussy
 Concerto per pianoforte e orchestra di Edvard Grieg
 Una notte sul Monte Calvo di Modest Mussorgsky
 Piccolo libro di Anna Magdalena Bach di Johann Sebastian Bach
 Minuetto in Re maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart
 Il barbiere di Siviglia (Ouverture) di Gioachino Rossini

Voci correlate 

 Carlo Collodi
 Golden Films
 La bella e la bestia (film 1992)
 Jetlag Productions
 Le fiabe più belle

Collegamenti esterni 

 
 Pinocchio, su Big Cartoon DataBase.
 Pinocchio, su AllMovie.
 Pinocchio, su FilmAffinity.

Film basati su Le avventure di Pinocchio